Sesto Giulio Frontino (circa 30-circa 103) – scrittore romano
 Frontino – comune delle Marche (Provincia di Pesaro e Urbino)
 Frontino – comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia